São Martinho ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 São Martinho (Alcácer do Sal), Gemeinde im Concelho de Alcácer do Sal
 São Martinho (Covilhã), Gemeinde im Concelho de Covilhã
 São Martinho (Funchal), Gemeinde im Concelho de Funchal
 São Martinho (Seia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Seia
 São Martinho (Sintra)
 São Martinho da Cortiça
 São Martinho da Gândara
 São Martinho das Amoreiras
 São Martinho das Chãs
 São Martinho das Moitas
 São Martinho de Alvito
 São Martinho de Angueira
 São Martinho de Anta
 São Martinho de Árvore
 São Martinho de Bougado
 São Martinho de Candoso
 São Martinho de Escariz
 São Martinho de Galegos
 São Martinho de Recezinhos
 São Martinho de Sande
 São Martinho de Silvares
 São Martinho de Mouros
 São Martinho de Sardoura
 São Martinho de Valbom
 São Martinho de Vila Frescaínha
 São Martinho do Bispo
 São Martinho do Campo
 São Martinho do Peso
 São Martinho do Porto
 São Martinho do Vale
 Ribeira de São Martinho

in Brasilien:
 São Martinho (Rio Grande do Sul)
 São Martinho (Santa Catarina)